Guillaumat ist der Familienname folgender Personen:

 Adolphe Guillaumat (1863–1940), französischer General und Oberkommandierender der alliierten Besatzungstruppen
 Pierre Guillaumat (1909–1991), französischer Politiker und Manager